


Lista de mai jos conține localitățile din județul Vâlcea.

Vezi și 
Județele României

Vâlcea
Localități
 Listă, Localități